Frankl von Hochwart kan syfta på följande personer:

 Ludwig August Frankl von Hochwart (1810–1894), österrikisk journalist, skriftställare och diktare
 Lothar Frankl von Hochwart (1862–1914), österrikisk neurolog

Österrikiska efternamn